Federico (; 5 de abril de 1616-9 de julio de 1661) fue el Duque de Zweibrücken desde 1635 hasta su muerte.

Biografía 
Federico nació en Zweibrücken en 1616 como el mayor de los hijos varones del Conde Palatino Juan II de Zweibrücken. Sucedió a su padre en 1635. Durante su reinado Palatinado-Zweibrücken fue devastado por la Guerra de los Treinta Años. La población del ducado disminuyó hasta una mera décima parte de la población que había en el cambio de siglo. La mayoría de sus castillos fueron destruidos y pasó la mayor parte de su reinado moviéndose entre distintas residencias. En 1650 se asentó por unos pocos años en el Castillo de Kirkel después de su reconstrucción. Intentó reconstruir cuidadosamente su devastado ducado.

Federico murió en el Castillo de Veldenz en 1661 y fue enterrado en la Iglesia de Alejandro (Alexanderkirche) en Zweibrücken. Sin herederos varones, la línea mayor del Palatinado-Zweibrücken quedó extinta. Palatinado-Zweibrücken fue heredado por Federico Luis.

Matrimonio 
Federico contrajo matrimonio con Ana Juliana de Nassau-Saarbrücken (1617-1667), hija del Conde Guillermo Luis, el 6 de abril de 1640 y tuvo los siguientes hijos:
 Guillermo Luis (23 de marzo de 1641 - 9 de mayo de 1642).
 Isabel (1 de abril de 1642 - 17 de abril de 1677), desposó a Víctor Amadeo de Anhalt-Bernburg.
 Cristina Luisa Juliana (18 de abril de 1643 - 21 de julio de 1652).
 Federico Luis (23 de noviembre de 1644 - 12 de junio de 1645).
 Sofía Amalia (15 de diciembre de 1646 - 30 de diciembre de 1695).
 Leonor Augusta (15 de marzo de 1648 - 16 de noviembre de 1658).
 Carlos Gustavo (23 de mayo de 1649 - 15 de febrero de 1650).
 Catalina Carlota (22 de febrero de 1651 - 10 de julio de 1652).
 Carlota Federica (2 de diciembre de 1653 - 27 de octubre de 1712).
 hijo de nombre desconocido (18 de abril de 1656).

Ancestros

Referencias 
 Johann Samuel Ersch: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, J. f. Gleditsch, 1842, p. 181 Digitalizado
 Balthasar Venator: Panegyricus principi Friderico dicatus ad diem quintum Aprilis qui natalis ei fuit XL. En: Venator, Balthasar: Gesammelte Schriften, herausg. von Georg Burkard und Johannes Schöndorf, Heidelberg 2001, Bibliotheca Neolatina; 9,1, ISBN 3-934877-02-8, pp. 438-523.

Casa de Palatinado-Zweibrücken
Condes Palatinos de Zweibrücken